Voigt kan avse:

 Angela Voigt (1951–2013), östtysk längdhoppare
 Carl Friedrich Voigt (1800–1874), tysk medaljkonstnär
 Christian Gottlob von Voigt, tysk diktare och statsman
 Cynthia Voigt, amerikansk författare
 Emil Voigt (1883–1973), brittisk långdistanslöpare
 Erika Voigt, dansk sångerska och skådespelare
 Fritz Voigt (1911–2006), tysk-svensk arkitekt
 Georg Voigt, tysk historiker
 Gerhard Voigt, tysk-svensk rättsmedicinare
 Harry Voigt (1913–1986), tysk kostdistanslöpare
 Jan Voigt (1928–1997), norsk skådespelare och musumsdirektör
 Jens Voigt, tysk cyklist
 Joachim Otto Voigt, dansk botaniker
 Johan Mangelsen Voigt, dansk officer
 Johann Karl Wilhelm Voigt, tysk mineralog
 Johanna Voigt, tysk poet
 Johannes Voigt, tysk historiker
 Karl Friedrich Voigt, tysk medaljör
 Moritz Voigt, tysk jurist
 Paul Voigt (1901–1981), brittisk audiopionjär
 Riborg Voigt, H.C. Andersens ungdomskärlek
 Siegfried Voigt (född 1950), östtysk handbollsspelare
 Udo Voigt (född 1952), tysk politiker, nationaldemokrat
 Wilhelm Voigt (1849–1922), tysk skräddare, känd för kuppen i Köpenick
 Woldemar Voigt, tysk fysiker 

Tyska efternamn